Anabasis  – dzieło Ksenofonta
 Anabasis – figura retoryczna w muzyce
 Anabasis – rodzaj roślin z rodziny szarłatowatych (Amaranthaceae Juss.)